Fantomas, Fantômas előfordulásai 

Szépirodalom
 Fantomas (1911), Marcel Allain és Pierre Souvestre regénye
 Fantômas  (1990–1995), Luc Dellisse és Claude Laverdure képregény-sorozata

Játékfilm
 Fantômas (1913), Louis Feuillade filmje
 Fantomas (1964), André Hunebelle filmje
 Fantomas visszatér (1965), André Hunebelle és Haroun Tazieff filmje
 Fantomas a Scotland Yard ellen  (1967), André Hunebelle filmje

Zene
 Fantômas amerikai együttes